Esistono più comuni francesi con questo nome

Moulinet – Alpi Marittime
Moulinet – Lot e Garonna